Kevin Alejandro Medina Yáñez (Diego de Almagro, Región de Atacama, 1 de diciembre de 1995), es un futbolista chileno, su posición en el campo de juego es mediocampista.

Carrera 
Desde los 9 años hasta los 14 años formó parte de las divisiones inferiores del Club Coquimbo Unido. Posteriormente, estuvo en la sub 16 y sub 17 de Club Barnechea, para luego llegar a la sub 19 (juvenil) del Club Deportivo Magallanes, donde debutó a la edad de 18 años al mando de Osvaldo "Arica" Hurtado, firmando contrato por dos años y medio en la institución. Por último estuvo en el Club Deportivo San Marcos de Arica en el campeonato de transición.

Clubes

Referencias